Triler, književni i filmski žanr,
 Triler (glazba), vrsta glazbenog ukrasa
 Thriller (album), studijski album američkog pjevača Michaela Jacksona i najprodavaniji album svih vremena
 Thriller (glazbeni video)